Grégory Boutté, diplômé de l'École supérieure de commerce de Paris (Promotion 1995) est le Directeur du Digital et de la Relation Client pour Kering depuis .

Historique des fonctions 
- 1997-2000 : Chef de marque de Procter & Gamble France

- 2000-2001 : Directeur France de iBazar

-De 2001 à 2007 : il occupe le poste de directeur général d’eBay France.

- Depuis 2017 : Directeur du Digital et de la Relation Client pour Kering.

Notes et références 

Élève de l'École supérieure de commerce de Paris — Europe
EBay
Personnalité de Kering
Homme d'affaires français
Élève du lycée Masséna
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)